Співоча пташка (Пташка в клітці) — американський антиутопічний науково-фантастичний трилер 2020 року, заснований на ідеї пандемії COVID-19. Режисер Адам Мейсон, він також написав сценарій разом із Саймоном Бойсом. Продюсери Майкл Бей, Адам Гудман, Ендрю Сугерман та Ебен Девідсон.

Про фільм 
До 2024 року коронавірус COVID-19 мутував у COVID-23, і світ переживає четвертий рік карантину. У СЩА національний уряд перетворився на фашистську поліцейську державу. Від людей вимагають вимірювати температуру на своїх мобільних телефонах, у той час як інфікованих COVID-23 забирають з їхніх домівок проти їхньої волі та примушують до перебування в карантинних таборах — відомі як «Q-зони» або концентраційні табори, де деякі борються проти жорстоких обмежень. У цих таборах заражених залишають помирати або примусово одужувати.

Знімались

Джерела 
 Songbird
 Планета кіно

фільми США 2020
фільми-трилери США
науково-фантастичні фільми 2020
фільми про віруси
фільми англійською мовою